Скавър (Scaurus) е име на:

 Когномен на фамилията Емилии и на фамилията Аврелии
 Марк Емилий Скавър Старши, консул 115 пр.н.е.
 Емилия Скавра († 82 пр.н.е.), втората съпруга на Помпей Велики
 Марк Емилий Скавър (претор 56 пр.н.е.) Млади, претор 56 пр.н.е.
 Марк Емилий Скавър, участва в битка при Акциум (31 пр.н.е.) на страната на Марк Антоний
 Мамерк Емилий Скавър († 34 пр.н.е.), оратор и поет

 Марк Аврелий Скавър, суфектконсул 108 пр.н.е.

Други:
 Виа Емилия Скавра, римски път от 109 пр.н.е.